Regno Unito
 Newburgh – burgh del Fife
 Newburgh – parrocchia civile del Lancashire
 Stati Uniti d'America
 Newburgh – città della Contea di Warrick, Indiana
 Newburgh – città della Contea di Penobscot, Maine
 Newburgh – città della Contea di Orange, New York
 Newburgh – città (town) della Contea di Orange, New York

Pagine correlate 
 Newburg